A Piece of the Action (The Babys), single van The Babys uit 1978
A Piece of the Action (film), komediefilm uit 1977 van Sidney Poitier
A Piece of the Action (Star Trek: The Original Series), een aflevering van Star Trek